Gade ist der Familienname folgender Personen:

 Ariel Gade (* 1997), US-amerikanische Kinderschauspielerin
 Fredrik Herman Gade (1871–1943), norwegischer Diplomat
 Jacob Gade (1879–1963), dänischer Komponist und Violinist
 Heinrich Gade (1816–1910), deutscher Lehrer und Historiker
 Lutz Gade (* 1963), deutscher Chemiker
 Niels Wilhelm Gade (1817–1890), dänischer Komponist und Dirigent
 Peter Gade (* 1976), dänischer Badmintonspieler
 Simon Gade (* 1997), dänischer Handballspieler
 Søren Gade (* 1963), dänischer Politiker
 Stephan Gade (* 1970), deutscher Musiker und Komponist für Filmmusik
 Svend Gade (1877–1952), dänischer Filmregisseur

Sonstiges:

 Gadê, Ort in China
 River Gade, Fluss in Südengland
 Gade (Sprache), eine nupoide Sprache in Nigeria
 Mount Alice Gade, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Ruth Gade, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Gate
 Gaden (Begriffsklärung)